Естадіо Рікардо Сапрісса Айма, «Естадіо Рікардо Сапрісса Айма» (ісп. Estadio Ricardo Saprissa Aymá) — футбольний стадіон у місті Сан-Хосе, Коста-Рика, домашня арена ФК «Депортіво Сапрісса».
 Хуан Ево Моралес Айма (ісп. Juan Evo Morales Ayma; нар. 26 жовтня, 1959) — президент Болівії, за етнічним походженням — аймара.